Aria (automerk), een automerk
Aria (band), een Russische metalband
Aria (compositie), een gezongen compositie
Aria - De gearrangeerde liedjes op de speeltrommel die door het carillon de tijd aankondigen (Vlaams)
Aria (Navarra), een gemeente in de Spaanse regio Navarra
Aria (stripreeks), een stripreeks van Michel Weyland
Aria (wijk), een toekomstige wijk in de Zeeuwse stad Goes
Aria Pro (gitaarfabrikant), een Japans merk bekend voor het maken van muziekapparatuur
Aria (film), een Britse film uit 1987
Aria (hotel), hotel in de Amerikaanse stad Las Vegas
Aria Afghan Students Association van Erasmus Universiteit Rotterdam
ARIA Charts, de belangrijkste Australische hitlijst
ARIA Music Awards, jaarlijks uitgedeelde Australische muziekprijzen
WAI-ARIA, web standaard (accessible rich internet applications)